Vohilava (Manakara), plaats in Madagaskar in het district Manakara
 Vohilava (Mananjary), plaats in Madagaskar in het district Mananjary
 Vohilava (Nosy Varika), plaats in Madagaskar in het district Nosy Varika